Фи́нли () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Финли (род. 1958) — ирландский профессиональный рестлер.
 Финли, Майкл (род. 1973) — американский баскетболист.
 Финли, Мейсон (род. 1990) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Финли, Мозес (настоящая фамилия Финкельштейн, 1912—1986) — американский и английский историк античности.
 Финли, Райан (род. 1994) — игрок в американский футбол.

Топонимы 
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия

См. также 
 Финлей

Примечания